Capriccio (muziekstuk), een muziekstuk dat meestal vrij is in vorm en een levendig karakter heeft
Capriccio (Bolcom)
Capriccio (Gade), een werk van Niels Gade
Capriccio (Poot), een compositie voor harmonieorkest van de Belgische componist baron Marcel Poot
Capriccio (Strauss), een opera van Richard Strauss
Capriccio (Stravinsky), of Capriccio voor piano en orkest (W59), een compositie van Stravinsky, geschreven in Nice en Echarvines tussen december 1928 en september 1929
Capriccio (Ronald Tolman), beeld van Ronald Tolman gebaseerd op karaktertrekken van de muzikale Capriccio
Capriccio (beeldende kunst), een thema in met name de schilderkunst waarbij majestueuze architectuur en ruïnes centraal staan